Škoda Auto — fabricante de automóveis da República Tcheca
 Škoda Works — empreendimento industrial austro-húngaro, atualmente sediado na República Tcheca
 Athletic Club Skoda Xanthi — clube de futebol de Xanthi, Grécia

Pessoas
 Emil Škoda (1839–1900) - fundador da empresa Škoda Works

Outros usos
 Skoda (canhão)